Border (nautisme)
 Border collie
 Border, une chanson pop du duo d'idoles japonaises ClariS, sortie en 2015.
 Border, film suédois réalisé par Ali Abbasi, sorti en 2018 au cinéma.